Malcolm Spence (1936) olimpiai bronzérmes jamaicai rövidtávfutó
 Malcolm Spence (1937–2010) olimpiai bronzérmes dél-afrikai rövidtávfutó